Френкен (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Френкен, Генри Эндрю (ок. 1720—1795) — негоциант, осуществлявший различные сделки, в основном в Вест-Индии.
 Френкен, Фриц (1897—1976) — немецкий политик, член КПГ.
 См. также 
 Франкен